CAN může označovat: 

 Child Abuse and Neglect, týrání (zneužívání) a zanedbávání dětí, ustálená odborná zkratka (viz též CSA, Child Sexual Abuse)
 Cult Awareness Network – antikultovní hnutí
 Africký pohár národů (African Cup of Nations) – fotbalový turnaj
 CAN-BUS (Controller Area Network) – datová sběrnice
 Centrální autobusové nádraží Plzeň – hlavní terminál autobusové dopravy v Plzni.